Oechsner oder Öchsner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oechsner (1902–unbekannt), deutscher Volkswirt
 Georg Oechsner (1822–1895), Mainzer Bürgermeister
 Greta Oechsner (1885–1959), deutsche Stifterin
 Hans Oechsner (* 1934), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Hans Oechsner (Journalist), deutscher Fernsehjournalist
 Mic Oechsner (* 1956), deutscher Jazzviolinist und Komponist
 Michael Öchsner (1816–1893), bayerischer Lehrer, Publizist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Exner